Donalda steht für:
 Donalda (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Donalda (Alberta), eine Ortschaft in der kanadischen Provinz Alberta

Donalda ist der Familienname folgender Personen:
 Pauline Donalda (1882–1970), kanadische Opernsängerin (Sopran) und Gesangslehrerin